Па́вел Я́ковлевич Купрея́нов (Куприя́нов) (1789—1874) — русский военный деятель, генерал от инфантерии (с 1851).

Биография 
Родился  года в селе Патино Солигаличского уезда Костромской губернии. Отец Яков Дмитриевич Купреянов (1754—1843) отставной поручик, мать — Клеопатра Александровна (1762—1818), была дочерью Александра Михайловича Юрьева и его жены Павлы Матвеевны Лермонтовой.

В 1806 году окончил курс во Втором кадетском корпусе. Служил в лейб-гвардии Финляндском полку, в составе которого принимал участие в кампании 1806—1807 гг, Отечественной войне 1812 года и заграничном походе русской армии. Сражался при Гуттштадте и Гейльсберге, за отличие в сражении под Фридландом награждён орденом Святой Анны 4-й степени. За отличие под Бородино получил золотую шпагу с надписью «За храбрость», а за отличие под Красным орден Святого Владимира 4-й степени с бантом, участвовал во взятии Парижа.

В 1818 году произведён в полковники, в 1826 году в генерал-майоры. В должности командира 2-й бригады 10-й пехотной дивизии участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 гг., был награждён орденом Святой Анны 1-й степени. 25 июня 1829 года был пожалован орденом Святого Георгия 3-й степени.

Назначен командиром 9-й пехотной дивизии. В 1831 году в составе корпуса генерала Кайсарова принимает участие в боевых действиях против польских повстанцев, в том числе осаде Замостья. В 1836 году произведён в генерал-лейтенанты.

Как командир 2-го пехотного корпуса участвовал в Венгерском походе. В сражении под Дебреценом ранен в правую ногу, которую пришлось ампутировать. В 1848 году награждён орденом Святого Александра Невского. В 1849 году был назначен членом военного совета.

Умер от воспаления лёгких  года, похоронен в Лобанове Бронницкого уезда Московской губернии, в благоукрашенной им Знаменской церкви.

Лобаново 
В 1831 году село Лобаново сменило владельца: новым владельцем стал Павел Яковлевич Купреянов. В 1847 году он получил разрешение от Духовной конситории на перестройку трапезной части церкви. Теперь трапезную украсили карнизы в виде поясков в три ряда с уступами от крыши, над её двускатной крышей возвели пять глав с позолочёнными звёздами и восьмиконечными вызолоченными крестами с цепями. Наружные стены с севера и юга украсили изображения св. апостолов, а с востока в небольших нишах под карнизом были помещены иконы Спасителя, Знамения Пресвятой Богородицы и Святителя Николая. Церковь была освящена в 1851 году. На средства Павла Яковлевича Купреянова в 1854 году при Церкви была открыта народная школа, просуществовавшая восемь лет, а в 1862—1874 годах священник Иоанн Васильевич Вершинский безвозмездно обучал ребятишек у себя на дому.

Семья 

Первая жена — Мария Петровна Мальшина (12.02.1803—07.09.1855), дочь богатейшего рязанского купца Петра Алексеевича Мальшина (1752—1821), которому впоследствии было пожаловано дворянство и чин надворного советника; сестра её была замужем за А. Н. Араповым. Брак не был удачным. В Костромском архиве сохранились материалы о нарушении супружеской верности со стороны жены Куприянова со вмешательством Святейшего Синода и императора Николая I, но до развода дело не дошло. Похоронена в имении Мариуполь Корсунского уезда.

Их единственная дочь Варвара (18.10.1823—13.04.1889), с 1833 года воспитывалась в Смольном институте, по окончании которого (1842) жила с отцом в Риге, где вышла замуж (22.04.1844) за Кристиана Генриха Вермана (1814—1874). После смерти старшего сына активно занималась благотворительностью и состояла председательницей  Александровского женского комитета. Последние годы жизни провела в своем богатом имении Мариуполь Корсунского уезда Симбирской губернии, где и была похоронена. Дети — Павел (11.02.1845—14.02.1865), Мария (10.05.1846, Рига— ?; замужем за Альфредом Армитстедом), Сесиль (10.06.1849) и Иван (02.10.1850—1893; за заслуги деда получил право присоединить его фамилию и называться Купреянов-Верман). Ему досталось всё имущество семьи, однако к труду он был не склонен. В 1888 году фирма "Верман и сын" была объявлена банкротом и её активы в Риге пошли с молотка. 

Вторая жена — с 15.01.1856 Елена Степановна Хрулёва (1838-после 1916), дочь севастопольского героя.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й степени (21.09.1807)
 Золотая шпага с надписью «За храбрость» (19.12.1812)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (03.07.1813)
 Орден Святой Анны 2-й степени (15.09.1813)
 Орден Святой Анны 1-й степени (26.10.1828, корона к ордену 06.12.1833)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (14.03.1829)
 Орден Святого Георгия 3-й степени (25.06.1829)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (25.08.1832)
 Польский знак отличия «За военное достоинство» 2-й степени (1832)?
 Орден Белого орла (07.09.1839)
 Орден Святого Александра Невского (06.12.1848)
 Австрийский орден Леопольда большого креста (1849)

Примечания

Источники 
 
 

 
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Выпускники Второго кадетского корпуса
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Бородинского сражения
Участники Венгерской войны
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Члены Военного совета Российской империи
Умершие от пневмонии